Heinrich II. Reuß zu Burgk ist der Name folgender Personen:
* Heinrich II. Reuß zu Burgk (1543–1608), Herr zu Greiz, Herr zu Untergreiz, Herr zu Burgk, Herr zu Kranichfeld, Herr zu Lobenstein, siehe Heinrich II. (Reuß-Burgk, 1543–1608)
 Heinrich II. Reuß zu Burgk (1575–1639), Herr zu Burgk, Herr zu Dölau, markgräflich brandenburgisch Bayreuther Geheimrat und Landeshauptmann zu Hof, siehe Heinrich II. (Reuß-Burgk, 1575–1639)
 Heinrich II. Reuß zu Burgk (1634–1697), Herr zu Untergreiz, Herr und Graf zu Burgk, siehe Heinrich II. (Reuß-Burgk, 1634–1697)